Modus Vivendi — дебютный студийный альбом американской хип-хоп исполнительницы 070 Shake (Danielle Balbuena), вышедший 17 января 2020 года на лейблах GOOD Music и Def Jam.
Продюсерами выступили Dave Hamelin и Mike Dean.

Об альбоме 
Альбом получил положительные отзывы музыкальных критиков и интернет-изданий. На сайте Metacritic, который присваивает нормализованный рейтинг из 100 баллов рецензиям основных изданий, Modus Vivendi получил средневзвешенный балл 80 на основе 10 рецензий, что означает «в целом благоприятные отзывы». Агрегатор AnyDecentMusic? дал альбому 7,4 балла из 10, основываясь на своей оценке консенсуса критиков.

Итоговые списки

Список композиций 
По данным Tidal и Qobuz. 29 января 2020 года альбом был перезагружен с изменёнными треками.

Замечания
  сопродюсер
  дополнительный продюсер

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 070 Shake — Under The Moon
 070 Shake — Guilty Conscience (Official Video)

Альбомы США
Хип-хоп-альбомы
Дебютные альбомы 2020 года